Доломи́тное () — посёлок в Светлодарской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. Южная часть посёлка находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Через посёлок проходит линия разграничения сил в Донбассе (см. Второе минское соглашение). Часть посёлка, подконтрольная ДНР, объявлена «буферной зоной».

Соседние населённые пункты по странам света

Под контролем ВСУ 
З: Гладосово, Травневое (западная окраина)

СЗ: Кодема

С: Семигорье

СВ: Луганское

В: Новолуганское

Под контролем ДНР 
З: Травневое (без западной окраины, формально входит в «буферную зону»)

ЮЗ, Ю: Гольмовский, город Горловка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 106 человек.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 84573. Телефонный код — 6274. Код КОАТУУ — 1420986202.

Примечания

Ссылки 
 Доломитное на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Донецкой области